«Где-где? В Караганде́!» — устойчивое выражение русского языка, означающее нежелание говорящего прямо отвечать на вопрос о местонахождении объекта.

Возникновение фразы 
Существует несколько версий возникновения знаменитой фразы. По одной из них, она появилась ещё в 1940-х годах, когда, вернувшись из мест заключения, человек должен был сдавать в отдел кадров предприятия анкету и автобиографию. На вопрос «Где Вы находились с 1937 по 1941 год?» чаще всего отвечали просто — «В Караганде», что подразумевало заключение в Карлаге.

По другой версии, фраза возникла в процессе съёмки фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». Так, в фильме, вышедшем в 1992 году, присутствует такой диалог:

Фраза также встречается на 33 минуте фильма «Законный брак» 1985 года. Кроме того, фраза звучит в монологе Сергея Кондратьева «Сантехнические услуги» (исп. Евгений Петросян), герой которого отвечает так на вопрос одной из своих потенциальных клиенток «И где же вы этой своей профессии обучались?».

Научная оценка 
Г. Мандрикова считает, что значение данного выражения означает уклонение от ответа на поставленный вопрос, при необходимости поддержания дальнейшей коммуникации. По её мнению, сочетание «Где? В Караганде!» и иные похожие выражения не могут считаться фразеологизмами, так как не несут самостоятельной смысловой нагрузки и имеет лексическую ценность только в контексте диалога.

По оценке филолога В. Бондаренко, фраза «Где? В Караганде!» относится к ответным фразеорепликам, то есть к реакциям на слова собеседника, чаще всего на вопросительные слова. Специфика семантики выражается в том, что использование подобных фразеореплик производится в процессе диалога и отражает отношение говорящего к реплике собеседника. Таким образом, вопрос «Где?» является семантико-грамматически целым объектом с ответом «В Караганде!». Юмористический посыл достигается путём рифмованного ответа, при этом с помощью этой реплики достигается цель ухода от прямого ответа на поставленный вопрос.

Профессор Мокиенко, проводя исследование фразеореплик относит сочетание «Где? В Караганде!» к первой подгруппе, то есть к речевым актам на прямой поставленный вопрос. При этом он отмечает, что это самая распространённая подгруппа.

Данная крылатая фраза отсутствует как во фразеологических словарях, так и в словарях крылатых выражений советских и российских фильмов. Причиной этому является то, что происхождение фразы до конца неизвестно, что противоречит критериям включения в эти издания.

Использование выражения в культуре 

Фраза является широко распространённой в различных русскоязычных литературных произведениях.

Фраза звучит в песне «Караганда» в исполнении группы «Дюна».

28 мая 2011 года в Караганде состоялось открытие памятника крылатой фразе. На мероприятии присутствовал и «инициатор» памятника — Бари Алибасов. Памятник был установлен на территории одного из ресторанов города. На открытии памятника был вручён сертификат Книги рекордов Гиннесса, который свидетельствует о том, что скульптурная композиция «Где-где? В Караганде!» является первым в мире памятником крылатой фразе.

Памятник состоит из трёх фигур, расположенных вокруг дорожного указателя с надписями «Астана», «Москва» и «Караганда 0 км»: мужчины с чемоданом, который, стоя слева, подносит руку к уху, как это делают слабослышащие люди, и спрашивает: «Где-где?», мужчина в кепке, стоящий справа, разводит руки и с соответствующим выражением лица отвечает ему: «В Караганде!» и антропоморфного сурка — символа Караганды, который стоит посередине, прислонившись к указателю, подобно тому, как это делают люди.

Примечания 

Караганда
Крылатые выражения
Русские фразы